Grätz (oggi Grodzisk Wielkopolski) – città della Polonia
 Grätz (oggi Hradec nad Moravicí) – città della Repubblica Ceca

Pagine correlate 
Gratz